Kessenich (België), een dorp en deelgemeente van de Belgisch-Limburgse gemeente Kinrooi
Rijksheerlijkheid Kessenich, een feodaal staatje
Kessenich (Euskirchen), een plaats in de Duitse gemeente Euskirchen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Kessenich (Bonn), een wijk van de Duitse stad Bonn, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Jkvr. Juliana Cecilia Paulina Michiels van Kessenich, Nederlands beeldend kunstenares.
 Franciscus Michiels van Kessenich, Nederlands jonkheer, advocaat en politicus.
Willem Michiels van Kessenich, Nederlands politicus.
Wite Michiels van Kessenich, Nederlands politicus.
Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam Nederlands politica.
Jonkheer Floris Willem Marie Michiels van Kessenich, journalist en homoactivist